Терфенс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац. . Официальный код — 7 09 33.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хуберт Хусль (Независимое сообщество список работы и бизнеса ) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 Независимое сообщество список РАБОТА и ЭКОНОМИКА () 6 мест.
 Список TOM — Терфенс / Vomperbach открытого вместе (): 5 мест.
 По партийным спискам ОПЫТ + ПРОГРЕСС (): 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля